Le terme Ranes désigne :
 un ancien peuple slave établi sur l'île de Rügen, aujourd'hui en Allemagne

Voir aussi 
 Rânes, une commune française de l'Orne